Grytskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grytskär, Kimitoön, Åboland, 
 Grytskär, Raseborg, Nyland,

Se även
Grytskäret
Grötskäret
Gryts skärgård

Robotskapade Finlandförgreningar